Matti Jutila ist der Name folgender Personen:

* Matti Jutila (Ringer) (* 1932), kanadischer Ringer
 Matti Jutila (Mathematiker) (* 1943), finnischer Mathematiker